Desa Bijeli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bijeli (administrativ by i Indonesien, lat -9,66, long 124,37), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Bijeli (administrativ by i Indonesien, lat -9,60, long 124,49), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar